Schylawizki Selsawet bezeichnet mehrere Ortschaften in der Republik Belarus:

in der Hrodsenskaja Woblasz:
 Schylawizki Selsawet, in dem Rajon Waukawysk
 Schylawizki Selsawet, ehemalige Gemeinde, an den Schyrowizki Selsawet in dem Rajon Slonim angegliedert